Schmidt kan som auktorsförkortning betyda:

 Karl Patterson Schmidt
 Adolf Schmidt
 Albert Schmidt
 Alexander Friedrich Wolfgang Schmidt
 B. Christian Schmidt
 Brian K. Schmidt
 Christian Schmidt
 Carl Friedrich Schmidt
 Dieter Schmidt
 Evan R. Schmidt
 Franz Schmidt
 Franz Wilibald Schmidt
 Friedrich Schmidt
 Günter Schmidt
 Gerald D. Schmidt
 Joachim Schmidt
 Johannes Schmidt (biolog)
 Jürgen Schmidt
 Johann Anton Schmidt (1823-1905)
 Jesper Birkedal Schmidt
 Kathleen Schmidt
 Olga Schmidt
 Oscar Schmidt
 Otto Christian Schmidt
 Peter Schmidt
 Peter A. Schmidt
 Stefan Schmidt
 Wolfgang Schmidt
 Wilhelm Ludwig Ewald Schmidt
 Werner Theodor Schmidt

Robotskapade auktorsförkortningar